Пильщиков — фамилия; имеет женскую форму Пильщикова.
 Пильщиков, Василий Дмитриевич (1917—1991) — советский военачальник, контр-адмирал (1960), участник Великой Отечественной войны.
 Пильщиков, Игорь Алексеевич (род. 1967) — российский филолог.

Пильщикова 
 Пильщикова, Тамара Никитична (в девичестве Ме́льникова; род. 1946) — советская трековая велогонщица.